28. Mistrzostwa świata w biathlonie odbywały się w dniach 9 – 14 lutego 1993 w bułgarskim Borowcu.

Mężczyźni

Sprint 10 km 

Data 13 lutego 1993

Bieg Indywidualny 20 km 

Data 11 lutego 1993

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data 14 lutego 1993

Bieg drużynowy 

Data 14 lutego 1993

Kobiety

Sprint 7,5 km 

Data 13 lutego 1993

Bieg Indywidualny 15 km 

Data 11 lutego 1993

Sztafeta 4 × 7,5 km 

Data 14 lutego 1993

Bieg drużynowy 

Data 14 lutego 1993

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1993 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1993 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1993 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1993 20 km Team 
 skisport365.com: WSC 1993 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1993 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1993 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1993 15 km Team 

1993 w sportach zimowych
Mistrzostwa świata w biathlonie
Narciarstwo w Bułgarii